Бекеш — місто в Угорщині
 Каспар Бекеш — польський та угорський державний діяч.